Viação Paredense Futebol Clube foi uma agremiação esportiva da cidade do Rio de Janeiro

História 

O clube foi campeão do Departamento Autônomo do Rio de Janeiro de 1960.

Clubes de futebol extintos da cidade do Rio de Janeiro
Clubes de futebol fundados em 1956